Oenopota inflata är en snäckart som först beskrevs av Posselt och A. S. Jensen 1898.  Oenopota inflata ingår i släktet Oenopota och familjen kägelsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kägelsnäckor
inflata